Großhart ist der Name folgender Orte:

 Großhart, ehemalige Gemeinde bzw. Dorf in der Gemeinde Hartl, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Großhart (Gemeinde Alkoven), Ortschaft der Gemeinde Alkoven, Bezirk Eferding, Oberösterreich